

Miejscowości w Polsce 
 Rybne – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin 
 Rybne – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Solina

Miejscowość w Czechach 
 Rybné

Miejscowość na Ukrainie 
 Rybne (lub Rybno) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie tyśmienickim.

Zobacz też 
 Rybno